Garner může být:

Jméno nebo příjmení osob
Gardner (jméno), rodné jméno osob
Gardner (příjmení), příjmení osob

Města v USA 
Gardner (Colorado)
Gardner (Illinois)
Gardner (Kansas) 
Gardner (Massachusetts)
Gardner (North Dakota)
Gardner (Wisconsin)
Glen Gardner (New Jersey)

Jiný význam

Geografické objekty
Gardner (kráter), kráter na Měsíci
Gardner (kanál), plavební kanál v  Britské Kolumbii v Kanadě
Gardner Inlet, ledovec v Antarktidě
Gardner Pinnacles, skalisko na Havaji v USA
Gardner River, řeka v Yellowstonském národním parku v USA
Gardnerova zátoka, část zálivu Possession
Gardnerův ostrov (Nikumaroro), ostrov v západní části Tichého oceánu, součást Republiky Kiribati

Instituce a společnosti
Gardner-Webb University, univerzita v Severní Karolíně v USA
Isabella Stewart Gardner Museum, muzeum v Bostonu v Massachusetts v USA
L Gardner and Sons Ltd, Patricroft, Manchester, Anglie – britský výrobce spalovacích motorů
Gardner Motor Company, americký výrobce automobilů ze St. Louis, Missouri, v letech 1920 až 1931
Gardner (automobilka), francouzský výrobce automobilů z let 1898 až 1900, pokračující potom jako Gardner-Serpollet
Gardner Denver, průmyslová společnost se sídlem v Quincy, Illinois  v USA

Lékařství
Gardnerův syndrom
Gardnerova teorie mnohočetné inteligence,  psychologický koncept, který představil Howard Gardner.

Související články 
 Gardener
 Gardiner